781 — число, являющееся в различных областях знания многозначным номером.
 781 год
 781 глава Библии — «Царь Иоаким сжигает свиток с пророчествами Иеремии». (Иер.36)
 781 аят Корана — «Из каляль». (5:112)